Карл Пол Дженивейн () (2 декабря 1890 — 22 февраля 1978) — американский скульптор немецкого происхождения.

Биография 
Карл Пол Дженивейн родился в 1890 году в городе Штутгарт. В 1907 году эмигрировал в США. В 1915 году получил американское гражданство.
После получения Римской премии (фр. Prix de Rome) обучался на протяжении нескольких лет в Риме.
Как скульптор принимал участие в оформлении многих правительственных зданий США, среди которых Здание Конгресса США в Вашингтоне, Здание американского посольства в Париже.

Архитектурные композиции 
 Lincoln Life Insurance Building à Fort Wayne (Indiana) 1923
 Education Building, Harrisburg (Pennsylvanie) 1931
 British Empire Building au Rockefeller Center à New York 1932
 Fronton du Philadelphia Museum of Art 1933
 Justice Department Building, Washington D.C. 1934, où il réalisa plus de 50 élément sculpturaux
 Kansas City City Hall à Kansas City (Missouri) 1936
 Finance Building, Harrisburg (Pennsylvanie) 1938
 Two stone pylons à la Brooklyn Library de New York 1939
 Dauphin County Court, Harrisburg (Pennsylvanie), exterieur et intérieur 1941
 Fulton County Building Annex à Atlanta 1950
 West Virginia State Office Building à Charleston (Virginie-Occidentale) 1950
 Bas reliefs, Capitole Washington D.C. 1950
 Deux panneaux intérieurs à la Maison Blanche, Washington D.C. 1954
 Deux portraits monumentaux pour le Rayburn Office Building, à Washington D.C. 1964

Галерея

Литература 
 Goode, James M. The Outdoor Sculpture of Washington D.C., Smithsonian Institution Press, Washington D.C. 1974
 Gurney, George, Sculpture and the Federal Triangle, Smithsonian Institution Press, Washington D.C. 1985
 Howarth, Shirley Reiff, C. Paul Jennewein: Sculptor, The Tampa Museum, Tampa Florida 1980
 Kvaran, Einar Einarsson, Architectural Sculpture of America, unpublished manuscript
 Proske, Beatrice Gilman, Brookgreen Gardens Sculpture, Brookgreen Gardens, South Carolina, 1968
 Williams, Oliver P. County Courthouses of Pennsylvania: A Guide, Stackpole Books, Machanicsburg, PA 2001

Примечания

Ссылки 

 Sculpture de Jennewein à Washington, D.C.
 Jennewein sur le Web Sculpture Museum

Скульпторы США
Иммигрировавшие в США из Германии